Afzelius är ett svenskt efternamn, som bärs av flera släkter utan kända inbördes relationer. Den 31 december 2012 var det 291 personer bosatta i Sverige med namnet Afzelius. De personer med efternamnet Afzelius som idag har egna artiklar i svenskspråkiga Wikipedia, tillhör med ett undantag en släkt från Broddetorp i Västergötland. Undantaget är sångaren och musikern Björn Afzelius, den i nyare tid mest kända personen med detta efternamn.

Personer med efternamnet Afzelius

A
 Adam Afzelius, flera personer
 Adam Afzelius (botaniker) (1750–1837), svensk botaniker
 Adam Afzelius (historiker) (1905–1957), dansk historiker
 Allan Carl Arvid Afzelius (1865–1948) svensk krigsdomare och tecknare  
 Anders Erik Afzelius (1779–1850), svensk-finländsk jurist och professor
 Anders Johan Afzelius (1817–1865), svensk författare och ämbetsman
 Artur Eijvin Anshelm Afzelius (1816–1900), svensk präst och politiker
 Arvid Afzelius, flera personer
 Arvid Afzelius (filolog) (1856–1918), svensk läroboksförfattare
 Arvid Afzelius (läkare) (1857–1923), svensk läkare
 Arvid Afzelius (präst) (1714–1789), svensk präst
 Arvid August Afzelius (1785–1871), svensk präst, psalmförfattare och folklivsforskare
 Axel Afzelius (1885–1955), svensk jurist

B
 Bengt Afzelius (1873–1943), maskin- och värmetekniker
 Birgit Afzelius-Wärnlöf (1899–1995), svensk scenograf
 Björn Afzelius (1947–1999), svensk sångare, kompositör, författare och gitarrist
 Björn Afzelius (zoolog) (1925–2008), svensk zoolog

D
 Davida Afzelius-Bohlin (1866–1955), svensk sångerska

F
 Fredrik Georg Afzelius (1812–1896), svensk filosofisk skriftställare
 Fridlef Afzelius (1842–1916), svensk apotekare

G
 Gunnar Afzelius (1878–1961), svensk jurist

H
 Henrik Nicolai Clausen Afzelius (1849–1914), svensk präst och lärare

I
 Ivar Afzelius (1848–1921), svensk jurist och politiker

J
 Jan Afzelius (1929–2000), svensk tecknare och konstnär
 Johan Afzelius (1753–1837), svensk kemist

K
 Karl Afzelius (1887–1971), svensk botaniker

L
 Lars Afzelius (1936–2001), svensk marinzoolog
 Lars Peter Afzelius (1779–1847), svensk präst och politiker

M
 Märta Afzelius (1887–1961), svensk textilkonstnär och målare

N
 Nils Afzelius (1894–1970), svensk litteraturforskare och biblioteksman

P
 Pehr von Afzelius (1760–1843), svensk läkare
 Per Afzelius (1751–1803), svensk präst

S
 Sven Afzelius (1893–1972), svensk jurist

V
 Viggo Afzelius (1881–1955), dansk journalist, revyförfattare, tecknare

Källor

Noter

Se även
 Afzelius (släkt)

Svenska efternamn